Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Mariano Zabaleta 6-0 6-3.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Nicolás Lapentti (semifinali)
 Mariano Zabaleta (finale)
 Fernando Meligeni (quarti di finale)

 Magnus Norman (primo turno)
 Younes El Aynaoui (campione)
 Andrij Medvedjev (secondo turno)
 Marat Safin (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1999
ATP Tour 1999